Interlaken bezeichnet in der

Geographie:
 Interlaken, eine politische Gemeinde und Hauptort des gleichnamigen Amtsbezirks im Kanton Bern in der Schweiz
 Hier die Bahnhöfe Interlaken West und Interlaken Ost
 Amtsbezirk Interlaken, einen ehemaligen politischen Amtsbezirk des Kantons Bern, 2010 abgelöst vom
 Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
 Interlaken (Kalifornien), eine Stadt im Santa Cruz County, USA
 Interlaken (New Jersey), ein Bezirk im Monmouth County, USA
 Interlaken (New York), ein Dorf in der Finger Lakes Region, USA
 Interlaken (Tasmanien), eine Ortschaft in Tasmanien, Australien

Luftfahrt:
 den (stillgelegten) Flugplatz Interlaken

Landwirtschaft:
 Interlaken (Rebsorte), eine Rebsorte

Informatik:
 Interlaken (Networking), ein schnelles, serielles Verbindungsprotokoll